Miejscowości w USA:
 Rawlins – miasto w stanie Wyoming, w hrabstwie Carbon
Gminy w USA:
 Rawlins (ang. Rawlins Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rawlins (ang. Rawlins County) – w stanie Kansas